Пюїгузо́н, Пюїґузон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 70 км на північний схід від Тулузи, 5 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2017 року до Пюїгузон приєднали колишній муніципалітет Лабастід-Денат.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1920 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1386 були активні, 534 — неактивні (показник активності 72,2%, у 1999 році було 70,0%). З 1386 активних працювало 1306 осіб (683 чоловіки та 623 жінки), безробітних було 80 (36 чоловіків та 44 жінки). Серед 534 неактивних 182 особи були учнями чи студентами, 221 — пенсіонером, 131 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1197 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3015,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пюїгузон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн